Froh ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Claus A. Froh (* 1936), deutscher Autor und Gestalter
 Ernst Froh (1866–1949), österreichischer Mundartdichter, siehe Alois Jahn
 Klaus Froh (* 1939), deutscher Offizier, Militärhistoriker und Autor

Siehe auch 

 Froh, Gestalt in Wagners Oper Das Rheingold (in Wagners Schreibweise für den Gott Freyr)

Familienname
Deutscher Personenname